Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2000 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 27 marca do 2 kwietnia 2000 w hali Palais des Congrès Acropolis w Nicei. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Rosjanin Aleksiej Jagudin, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Michelle Kwan. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Rosjanie Marija Pietrowa i Aleksiej Tichonow. W parach tanecznych triumfowali reprezentanci Francji Marina Anisina i Gwendal Peizerat.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2000
2000 w sportach zimowych
2000 we Francji
Sport w Nicei